Мушек Адриасович (Михаил Андреевич) Тер (Тер-Егиазарянц) (настоящая фамилия Егиазарянц, Тер — партийная кличка; 1894 — ) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в 1894 (по другим данным - 1893) году в Кубе (ныне — Азербайджан) в семье приказчика, окончил армянскую церковно-приходскую школу (й909), затем Бакинскую агрогимназию (1912) и физико-математический факультет Московского университета (1917). За революционную деятельность подвергался репрессиям (ссылка, тюрьма).

С июля 1917 по ноябрь 1918 — управляющий делами Хамовнической районной управы, член Исполнительного комитета Хамовнического районного Совета (Москва). В 1918—1919 годах — уполномоченный ВЦИК в Нижнем Новгороде, затем секретарь Курского губисполкома.
Участник Гражданской войны в 1919—1920 годах (Южный фронт).

С марта 1920 и до своей смерти 28 января 1934 года занимал ответственные посты в органах государственного управления:
 март — сентябрь 1920: член Орловского губернского комитета РКП(б)
 сентябрь 1920 — январь 1921: председатель Орловского губисполкома
 март 1921 — май 1923: председатель Нижегородского губисполкома
С мая 1923 некоторое время находился на лечении.
 до декабря 1923 — председатель Екатеринбургского губисполкома
 декабря 1923 — май 1925: заместитель председателя Уральского облисполкома
 январь 1925 — 10 февраля 1926: член Арбитражного комитета при Совете Труда и Обороны СССР
 апрель 1925 — апрель 1926: заместитель председателя Центрсоюза (Центрального Союза потребительских обществ СССР)
 апрель 1926 — март 1929: председатель Средне-Азиатского Экономического совещания, член Комитета содействия строительства Семиреченской железной дороги при СНК РСФСР
 март — июль 1929: председатель Организационного комитета Президиума ВЦИК по Ивановской Промышленной области
 июль 1929 — январь 1930: председатель Ивановского Промышленного облисполкома
 январь 1930—1931: заместитель председателя СНК ЗСФСР
 1931 — апрель 1932: член, секретарь Комитета товарных фондов при Совете Труда и Обороны СССР
 1 апреля 1932—1933: председатель Комитета товарных фондов при Совете Труда и Обороны СССР
 сентябрь 1933 — 28 января 1934: заместитель председателя Московского облисполкома

Смерть 
Умер в Кремлёвской больнице во время операции. Был кремирован и похоронен в закрытом колумбарий Донской крематорий.

Звания 
Член ВЦИК IX—XII и XIV созывов (1922), член ЦИК СССР I, II, IV—VI созывов. Делегат X, XI, XV, XVII съездов партии.

Сочинения 
 Как рождалась партия большевиков. — , 1925.

Источники 

 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Сайт «Открытый текст»
 Нижегородские градоначальники
 Госархив
 Виртуальный музей ГУЛАГа
 https://guides.rusarchives.ru/funds/8/ter-egiazaryan-musheg-andreasovich

Депутаты Московского областного совета
Политики Ивановской области
председатели Горьковского облисполкома
Члены ЦИК СССР
Члены ВЦИК
Председатели Горьковского горисполкома
Делегаты съездов КПСС
Депутаты Уральского областного совета (РСФСР)
Персоналии:Закавказская СФСР